Aqeel Rehman (1985-), joueur de squash autrichien ;
Ibn Abdur Rehman (1930-2021), militant pakistanais des droits de l'homme et du pacifisme ;
 Rehman (1921-1984), acteur indien ;
Shabana Rehman Gaarder (1976-2022), humoriste de stand-up norvégienne ;
 Waheeda Rehman (1938-), actrice indienne.